Arkley bezeichnet:

 Arkley (London), Stadtteil von London
 Arkley Sportscars, britischer Automobilhersteller